Cupérus oder auch Cuperus ist der Familienname von: 

 Nicolaas Jan Cupérus (1842–1928), belgischer Politiker der Liberalen Partei und ein Förderer des Turnens
 Watse Cuperus (1891–1966), niederländischer Journalist, Autor und Übersetzer
 René Cuperus (* 1960), niederländischer Autor, Wissenschaftler und Kolumnist.